Владимир Александрович Капличный (26 февраля 1944, Каменец-Подольский — 19 апреля 2004, Киев) — советский футболист (защитник) и футбольный тренер. За сборную СССР провел 62 матча. Мастер спорта международного класса (1972).

Биография 
Воспитанник Каменец-Подольского футбола.

Карьеру футболиста начал в Хмельницком в 1956 году. Выступал за сборную СССР. Участник чемпионата мира 1970, серебряный призёр чемпионата Европы 1972, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР. Входил в число «33 лучших футболистов сезона в СССР» — 5 раз, трижды под номером 1.

Стиль игры 
Хладнокровный, надёжный, уверено чувствовал себя в позиционной игре, быстро ориентировался на поле. Цепко действовал в отборе мяча, отлично играл головой, был опасен при розыгрышах стандартных положений.

В 2011 году Капличному было посмертно присвоено звание «Почётный гражданин города Каменец-Подольского».

Карьера

В качестве футболиста 
Выступал за клубы: «Динамо» Хмельницкий (1962—1963), СКА Львов (1963—1965), ЦСКА (1966—1975).

Был капитаном ЦСКА и сборной СССР.

В качестве тренера 
На тренерской работе с 1978 года
 Тренер в команде ЦСКА (1978)
 Тренер в команде СКА (Львов) (1979—1980)
 Начальник команды СКА (Киев) (1981)
 Тренер в команде СКА Одесса (1983—1984)
 Тренировал сборную инвалидов Украины

Достижения 
 Чемпион СССР 1970
 Серебряный призёр чемпионата Европы 1972
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте болельщиков ФК ЦСКА Москва — kanonir.com

Футболисты СССР
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Мастера спорта СССР международного класса
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК СКА Львов
Тренеры ФК «СК Одесса»
Похороненные на Лесном кладбище (Киев)
Почётные граждане Каменца-Подольского